Какс — топоним.

 Какс — коммуна в Германии.
 Какс — река в Кировской области России.